Бі́нгам або Бі́нгем () — англомовні прізвище і топонім.

Прізвище 

 Біллі Бінгем (; 1931—2022) — північноірландський футболіст, півзахисник.
 Гайрам Бінґем (; 1875—1956) — американський учений, дослідник та політик.
 Джордж Калеб Бінгем (; 1811—1879) — американський художник.
 Стюарт Бінгем (;  1976) — англійський професійний гравець у снукер, чемпіон світу 2015 року.
 Юджин Бінгам (; 1878—1945) — професор і завідувач кафедри хімії у Лафайєт Коледж (м. Істон, Пенсильванія).

Топонім 

 Бінгем — місто, штат Мен
 Бінгем — поселення, штат Іллінойс
 Бінгем Тауншип — поселення в окрузі Поттер, штат Пенсільванія
 Бінгем — переписна місцевість, штат Мен

Див. також 
 Бінгем-Каньйон
 Течія Бінгама
 Число Бінгама